Název Ostaš má:
 Ostaš (Broumovská vrchovina) – vrch v Broumovské vrchovině
a na něm ležící 
 Ostaš (přírodní rezervace)
 Ostaš (Žďár nad Metují) – osada, část obce Žďár nad Metují